Haigneré peut désigner :

Patronymes 

 Claudie Haigneré (née en 1957), scientifique, spationaute et femme politique française ;
 Daniel Haigneré (1824-1893), ecclésiastique et historien français ;
 Jean-Pierre Haigneré (né en 1948), spationaute français, époux de Claudie.

Autre 

 (135268) Haigneré, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.